Szathmáry Károly
Szathmáry Károly (1824–1876) közgazdász, jogász, újságíró
Szathmáry Károly (1835–1916) színész, színigazgató, rendező
Szathmáry Károly (1916–1985) csendőrtiszt, lapszerkesztő
Szathmáry Károly (1920–2002) gépészmérnök, újságíró, műszaki szakíró
Szathmáry Károly (1925–2015) általános iskolai énektanár, karvezető
Szathmáry Károly (1982–) szektorlabda világ-, Európa- és magyar bajnok

Hasonló nevűek
Szathmáry Károly, Péterfalvy (1831–1891) író, tanár
Szathmáry Pap Károly (1812–1887) fényképész, akvarellista, címerfestő, nyomdász
Szatmáry Károly (?- ) csillagász, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán egyetemi tanár, a Szegedi Csillagvizsgáló vezetője